Уо́лтер Го́телл (; 15 марта 1924, Бонн, Германия — 5 мая 1997, Лондон, Англия) — американский актёр немецкого происхождения.

Биография 
Уолтер Готелл родился в Бонне, Германия. Начал актёрскую карьеру в 1942 году, снимаясь в ролях немецких офицеров и солдат. Наиболее запоминающейся работой Готелла стала роль советского генерала Анатолия Алексеевича Гоголя в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде. Также он появился в эпизодической роли боевика «СПЕКТРа» Морцени в фильме «Из России с любовью». Также играл роли генерала Баренова в сериале «Секретный агент Макгайвер» и Николая в фильме «КГБ: Секретная война». Готелл играл эпизодическую роль Виктора Клемпера в сериале «Секретные материалы». Последней работой Готелла стала роль в фильме «Принц Вэлиант» (1997).

У Готелла была дочь Кэрол (род. 1960). Умер 5 мая 1997 года от рака.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки